Фе-де — посмертное имя нескольких свергнутых вьетнамских императоров.
  — 2-й император династии Динь
 Зуи-тан Фе-де — 11-й император династии Нгуен
 Нгуен Фе-де — 6-й император династии Нгуен
 Тхань-тхай Фе-де — 10-й император династии Нгуен
  — 11-й император династии Чан

См. также 
 Фэй-ди — аналогичное китайское имя